Єлісє́єв () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Єлісєєв Євген Анатолійович (*1977) — український фізик і матеріалознавець, доктор фізико-математичних наук.
 Єлісєєв Євген Володимирович (1989) — український футболіст, півзахисник.
 Єлісєєв Ігор Миколайович (1965—2015) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єлісєєв Костянтин Петрович (1970) — український дипломат, перший заступник Глави адміністрації Президента України.
 Єлісєєв Олег Володимирович (1988) — російський хокеїст, захисник.
 Єлісєєв Юрій Костянтинович (1949) — український радянський футболіст, український тренер.
 Єлісєєв Сергій Станіславович (*1961) — дезертир, держ.зрадник, російський віце-адмірал.

Див. також 
 Єлисєєв

Російські прізвища